Ein französischer Pass bezeichnet

 einen französischen Reisepass, siehe Französische Staatsbürgerschaft
 ein Gebirgspass in Frankreich, siehe Liste der Gebirgspässe in Frankreich